Бигъл или бийгъл (от английското beagle) може да се отнася за:

 Бигъл, порода кучета
 HMS Бигъл е корабът, на който Чарлз Дарвин извършва своето пътешествие (1831-1836)
 „Бигъл“ е име, носено през годините от няколко кораба на британския кралски флот
 Бигъл 2, космически апарат
 Бигъл, проток, разделящ няколко острова в Огнена земя